RT – tona rejestrowa, zob. jednostka miary, układ SI (kategoria – Jednostki miar i wag)
 RT – rosyjska stacja telewizyjna znana wcześniej jako Russia Today
 RT (energia) – iloczyn stałej gazowej R i temperatury T, ma wymiar energii (kategoria – Fizyka i Chemia fizyczna)
 RT-20 – chorwacki wielkokalibrowy karabin wyborowy
 
 Rt – oznaczenie posterunku odgałęźnego Retkinia oddzielającego linię kolejową nr 14 od łącznicy kolejowej nr 539 prowadzącej w kierunku Chojen